Kindler est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1956), acteur américain
Beat Kindler (né en 1965), joueur suisse de hockey sur glace
Damian Kindler (né en 1968), producteur et scénariste canadien

 (né en 1955), administrateur et investisseur américain

Voir aussi

Homonymie de patronyme